O czym szumią wierzby – książka autorstwa Kennetha Grahame’a
 O czym szumią wierzby – film lalkowy z 1983 roku 
 O czym szumią wierzby – brytyjski serial animowany (1984-1990)
 O czym szumią wierzby – film animowany z 1987 roku 
 O czym szumią wierzby – australijski film animowany z 1988 roku
 O czym szumią wierzby – japoński serial animowany (1993-1994)
 O czym szumią wierzby – film z 1995 roku 
 O czym szumią wierzby – film fabularny  z 1996 roku
 O czym szumią wierzby – film fabularny z 2006 roku